Кочкорово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области России. Входит в состав Тюшинского сельского поселения. Население — 10 жителей (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 15 км к югу от Кардымова, в 17 км южнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, на берегу реки Большой Вопец. В 3 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Приднепровская на линии Смоленск — Сухиничи.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Кардымовского района